Arundhati bezeichnet:

 Arundhati (Mythologie), in der indischen Mythologie die Frau des Rishi Vashistha, Sinnbild ehelicher Keuschheit, mit dem Morgenstern identifiziert
 Arundhati (2009), Film von Kodi Ramakrishna
 Arundhati (1967), Film von Prafulla Sengupta
 Arundhati Pantawane (* 1989), indische Badmintonspielerin